Тья́гу Монте́йру (; ; полное имя — Тья́гу Вагаро́зу да Ко́шта Монте́йру , родился 24 июля 1976 года в Порту) — португальский автогонщик.
 Участник ЧМ Формулы-1 в 2005—2006 годах. В 2005-м году установил тогдашний рекорд чемпионата по наибольшему количеству финишей в сезоне (18).

Общая информация 
16 августа 2008 Тьягу женился на португальской модели Диане Перейре.

В феврале 2008 года у них родилась дочь Мэл, а в ноябре 2009 года - сын Ноа.

Спортивная карьера

Ранние годы 
Началу автогоночной карьеры Монтейру способствовал его отец.

Тьягу принял участие в 1997 во французском кубке Porsche Carrera. Он заработал 5 побед и 5 поул-позиций и стал чемпионом B-класса и новичком года. В 1998 он перешёл в чемпионат французской Формулы-3, завершив сезон 12-м и став новичком года. Он продолжил участие в 1999, заработал одну победу и три других подиума, завершив сезон на шестой позиции чемпионата. Также он принял участие в престижной гонке 24 часа Ле-Мана, финишировав 17-м среди всех машин и шестым в классе GTS. В международном финале Рено на трассе Эшторил Монтейру добился хет-трика, победив с поула и показав быстрый круг.

В 2000 Монтейру снова выступил во французской Формуле-3, на этот раз заняв второе место с четырьмя победами. Также он принял участие в двойной гонке европейского кубка Формулы-3 и завершил их на второй позиции итогового зачёта с победой на трассе Спа-Франкоршам. Также он принял участие в одиночных соревнованиях, приехав вторым на Суперпризе Кореи и девятым на Гран-при Макао. В Супертрофее Lamborghini он установил быстрейший круг на автодроме Невер, заработал поул-позицию и быстрый круг на трассе Лагуна Сека. В 2002 Монтейру снова занял второе место во французской Формуле-3 и заработал 6 поул-позиций, 4 победы и 4 подиума. Также он выступил во французском чемпионате в классе GT и заработал там четыре поул-позиции, 2 победы в классе и 5 финишей на подиуме в классе GTB.

В 2002-м он перешёл в чемпионат Международной Формулы-3000, где выступал за команду Super Nova Racing, 5 раз финишировал в первой десятке и заработал 12-е место по итогам сезона. Также он стал частью программы поддержки пилотов Renault и впервые сел за руль болида Формулы-1, проводя тесты для команды Renault на трассе Каталунья. В 2003 он присоединился к команде Fittipaldi Dingman Racing для выступления в Champ Car, заработал поул-позицию в Мехико и лидировал в двух гонках. Он 10 раз финишировал в первой десятке, набрал 29 очков и это принесло ему 15-е место в чемпионате. Монтейру подписал контракт с Minardi, став её официальным тест-пилотом в сезоне 2004, также выступал тогда в Мировой серии Ниссан за команду Carlin Motorsport. Он получил звание новичка года после второго места в чемпионате и занял пятое место в рейтинге журнала Autosport среди десяти прорывов года.

Формула-1 

После покупки Midland Group команды Jordan Grand Prix Монтейру был назван основным пилотом вместе с индийцем Нараином Картикеяном. На Гран-при США 2005 года он заработал свой первый подиум, когда большинство команд отказались выступать в гонке из-за проблем с шинами. На старт не вышли команды, на болидах которых стояли покрышки Michelin (семь команд из десяти), а команды, использовавшие Bridgestone (три оставшиеся команды), в гонке участвовали. Монтейру финишировал третьим из шести стартовавших пилотов. На церемонии награждения занявшие первые два места пилоты Ferrari Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло тихо забрали награды и быстро ушли. Монтейру же остался и праздновал свой первый подиум в одиночку.

На Гран-при США 2005 года Тьягу стал самым успешным португальским пилотом Формулы-1 за всю историю. Предыдущим обладателем рекорда был Педро Лами с 1 очком и шестым местом на Гран-при Австралии 1995 года с командой Minardi. На момент Гран-при Бельгии 2005 года (где он заработал ещё одно очко) Тьягу финишировал в каждой гонке сезона, и ему принадлежит рекорд по самой продолжительной серии финишей начиная с дебютной гонки в Формуле-1, он опередил Джеки Стюарта (сезон  ) и Оливье Паниса (сезон  ), которые финишировали в первых шести гонках. Однако на Гран-при Бразилии 2005 года португальцу пришлось сойти из-за отказа двигателя. Затем он финишировал в Японии и Китае и обеспечил себе рекорд по финишам за один сезон. Михаэль Шумахер финишировал во всех 17 гонках сезона 2002, затем Монтейру финишировал в 18 из 19 гонок сезона 2005.

В заключительной части сезона 2005 Тьягу вовлёк в инцидент колумбийца Хуана Пабло Монтойю на последних кругах Гран-при Турции, из-за аварии был повреждён диффузор колумбийца, и он потерял сцепление на предпоследнем круге, в результате его прошёл Фернандо Алонсо, лишив McLaren шансов на первый «дубль» с 2000 года. Монтейру не считал себя виновным в аварии.

В 2006-м Midland (так был переименован «Джордан») перезаключила контракт с Монтейру, его напарником стал Кристиан Альберс. Они вдвоём провели весьма слабый сезон, выступая на гоночных автомобилях M16, и не заработали ни одного очка. Из 18 гонок Монтейру сошёл в семи, его лучшим результатом сезона  стало девятое место на дождливом Гран-при Венгрии.

21 декабря 2006 было объявлено, что он не будет выступать за команду Spyker (такое имя получил к тому времени Midland) в сезоне 2007. Руководители Spyker предпочли португальцу Адрианая Сутиля, с которым был заключён долгосрочный контракт.

WTCC 
6 марта 2007 было объявлено, что Монтейру присоединится к команде SEAT Sport для выступлений в WTCC начиная со второго этапа текущего сезона.

В дебютном сезоне Тьягу несколько раз финишировал на подиуме и, набрав 38 очков, занял 11-е место в общем зачёте. Лучшей гонкой сезона стал первый заезд на этапе в Швеции — стартовав с поула Тьягу финишировал вторым — позади Роберта Хаффа на Chevrolet Lacetti.

В сезоне-2008 Тьягу вновь выступает за заводскую команду SEAT. Год складывается менее стабильно, однако португальцу удаётся одержать сразу две победы — обе во вторых гонках (в Мексике и Португалии). По итогам года Монтейру на бирает 43 очка и занимает 12-е место в общем зачёте.

В сезоне-2009 португалец в третий год подряд выступает за SEAT Sport. Тьягу выступает чуть более стабильно (12 раз попав в очковую зону), но обходится без побед — лучшей гонкой становится первый заезд в Испании, где Монтейру финиширует позади сокомандника Ивана Мюллера. По окончании года SEAT покидает серию, как заводская команда.

В 2010-м году Тьягу подписывает контракт с полузаводской командой SEAT — SR-Sport. Год становится лучшим в карьере Монтейру в серии — он 15 раз за сезон попадает в очковую зону на финише, одерживает две победы (в том числе одну с поула в первой гонке на домашнем этапе в Португалии) и, набрав 177 очков, заканчивает год на 5-й позиции.

Очень удачно выступал в сезоне-2017, лидируя большую часть сезона, но ближе к концу врачи запретили Монтейро участие в гонках. Тем не менее, лидерство он сохранял, даже не участвуя в гонках, 2 этапа (4 гонки), после чего его всё-таки обошли другие гонщики, а чемпионом в итоге стал Тед Бьорк. Вернуться в гонки ему удалось только на предпоследнем этапе сезона-2018 (26-28 октября) в Сузуке, Япония - за 6 гонок до финиша.

V8 Supercars 
23 апреля 2010 был официально анонсирован контракт Тьягу на участие в этапе серии V8 Supercars на городской трассе в австралийском Серферз-Парадайз в качестве гостевого пилота. Монтейру пилотировал Holden VE Commodore команды Tony D'Alberto Racing, выступив в дуэте с владельцем команды. Пара не добилась особых результатов.

Владение командой 
В 2008 году Монтейру и группа португальских инвесторов прорабатывали возможность покупки команды серии GP2 и вёли переговоры с командой BCN Competición.

27 ноября того же года было объявлено о покупке этой команды и её переименовании в Ocean Racing Technology.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Международная Формула-3000

CART

Формула-1 

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Jordan
! Jordan EJ15
!rowspan=2| Toyota V10
!rowspan=2| 

||||||||||

|-
! Jordan EJ15B
||||||||||||||||||||||||||||

|-
!rowspan=2|
! MF1 Racing
!rowspan=2| Midland M16
!rowspan=2| Toyota V8
!rowspan=2| 

||||||||||

|-
! Spyker MF1 Team
||||||||||||||||||||||||||||

||
|}

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.
† — гонщик не финишировал, но был классифицирован, так как преодолел 90% дистанции.

V8 Supercar Championship Series

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортсмена  
 
 Профиль на сайте WTCC 

Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Монтейру, Тьягу
Монтейру, Тьягу